A  The Upsetter and the Beat egy 1992-es Lee "Scratch" Perry album.

Számok 

 Welcome Aboard
 Don't Blame the Baldhead
 Twiddle With Me
 Coming In from the Cold
 Big Apple Coconut
 There is a Place for Us
 Love Power
 Holla and Bawl
 Musical Doctor
 Happy Birthday Jamaica
 Sex
 Making Love

Lee „Scratch” Perry-albumok
1992 nagylemezei
Dubalbumok